Lentia ist eine Bezeichnung für:

 Kastell Lentia, ein römisches Kastell mit Zivilsiedlung auf dem Gebiet der heutigen Stadt Linz
 den Wohn- und Geschäftskomplex Lentia 2000, ebenfalls in Linz

Siehe auch: 
Lentienser, ein alemannischer Stamm
Ensemble Lentia Nova